Приорат может иметь следующие значения:
 Приорат — орган городского управления итальянских городских коммун, а также наименование соответствующей системы власти в ранних коммунах Италии.
 Приорат — орган управления в некоторых рыцарских орденах.
 Приорат Сиона — тайное общество.
 Приорат — сокращенное наименование Приоратского дворца в Гатчине.
 Приорат — велоклуб в Гатчине, Ленинградская область.
 Приорат — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.
 Приорат — винодельческий регион в Испании.
 Приорат — монастырь, подчиненный аббатству; должность, и достоинство приора.

См. также 
 Приор
 Приорство
 Приорат Серрабоны